Spojení písmen A, T a S  může mít různé významy:

 ATS – kód měny rakouského šilinku
 American Truck Simulator – česká počítačová hra
 Cadillac ATS – americký automobil
 zkratka Antarktického smluvního systému (Antarctic Treaty System)
Auxiliary Territorial Service – britské ženské pomocné pozemní sbory ve druhé světové válce
 Apache Traffic Server